Marais (von frz. le marais = das Moor) ist

 ein Stadtteil von Paris: Marais
 eine Sumpfregion an der französischen Westküste, siehe Marais Poitevin
 Le Grand-Marais, auch das Grosse Moos, ist ein Teil des schweizerischen Seelands, siehe Grosses Moos
 die abwertende Bezeichnung für einen Teil der Abgeordneten während der frz. Revolution, siehe Marais (Französische Revolution)

Marais ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Marais (* 1981), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Buks Marais (1927–1996), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Charl Marais (* 1970), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Conrad Marais (* 1989), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Dominique Marais (* 1955), französischer Fußballspieler
 Elizabeth M. Marais (* 1945), südafrikanische Botanikerin
 Eugène Marais (1871–1936), südafrikanischer Jurist, Biologe, Schriftsteller
 Gérard Marais (* 1945), französischer Jazz-Gitarrist, Komponist, Arrangeur und Bandleader
 Hannes Marais (* 1941), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Jean Marais (1913–1998), französischer Schauspieler
 Jessica Marais (* 1985), australische Schauspielerin
 Johannes Frederick Klopper "Hannes" Marais (* 1941), südafrikanischer Rugbyspieler
 Johannes Leon "Hannes" Marais (* 1967), südafrikanischer Informatiker
 Marin Marais (1656–1728), französischer Gambist und Komponist
 Marais Viljoen (1915–2007), südafrikanischer Politiker
 Michael Marais (* 1967), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Pia Marais (* 1971), aus Südafrika stammende Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Roland Marais (* um 1685; † um 1750), französischer Gambist und Komponist
 Wessel Marais (* 1929), südafrikanischer Botaniker

Siehe auch:

 Marès (Begriffsklärung)
 Marées
 Maré